Konglomerat er en blanding af forskellige uensartede elementer og har forskellige betydninger alt efter sammenhængen. Konglomerat kommer af latin og betyder blanding.

 Konglomerat (virksomhed) – en virksomhedsform
 Konglomerat (geologi) – en bjergart

 Desuden kan der være tale om konglomerat i sager, politik, bygninger, stater, osv.